Der Name Munin steht für:

 Hugin und Munin – Raben aus der germanischen Mythologie
 eine Open-Source-Software zum Netzwerk-Monitoring, siehe Munin (Software)
 P6192 Munin, ein Schnellboot der Bundesmarine
 Munin (Satellit), ein schwedischer Kleinsatellit
 Munin-Projekt für autonome Schiffe